Windspiel bezeichnet:
 Italienisches Windspiel, eine Hunderasse
 Veraltet allgemein einen Windhund
 verschiedartige Dekorationen oder Klangvorrichtungen, die vom Wind in Bewegung gesetzt werden.
 Windspiel (Instrument)
 Windspiel (kinematisch)
 Whirligig